

Персоналії 

 Вілліс Лемб  — американський фізик, лауреат Нобелівської премії.
 Гарольд Альберт Лемб — американський історик, сценарист, романіст і письменник, відомий популяризатор історії.
 Г'юберт Лемб — англійський кліматолог.
 Джо Лемб — канадський хокеїст.
 Норман Лемб — британський політик.
 Шерон Лемб — американська професорка психології, член Американської Психологічної Асоціації (APA).

Топоніми 

 Лемб (округ, Техас) () — округ (графство) у штаті Техас, США.